

Топоніми 
Куні — село в Японії, у префектурі Ґумма.

Інше 
Куні — назва історичних провінцій Японії.